Sparky – personaggio della serie animata Atomic Betty
 Sparky – personaggio del film d'animazione Disney Lilli e il vagabondo II - Il cucciolo ribelle
 Sparky – personaggio della serie animata Due fantagenitori
 Sparky – personaggio dei film di Lilo & Stitch
 Sparky – personaggio dei Pokémon
 Sparky Animation – studio di animazione giapponese
 Sparkylinux – distribuzione Linux
 Sparky – personaggio del cortometraggio Frankenweenie e del film d'animazione Frankenweenie